

Santi della Chiesa cattolica 
 San Donnino – martire del IV secolo a Fidenza, la cui memoria si celebra il 9 ottobre (e il 12 ottobre insieme a Santa Domnina)
 San Donnino – martire del IV secolo a Cesarea marittima con i santi Teotimo, San Filoteo e Silvano, la cui memoria si celebra il 5 novembre
 San Donnino – vescovo di Digne (20 aprile)

Architetture religiose 
 Abbazia di San Donnino in Soglio – edificio religioso situato a Rocca San Casciano in Emilia-Romagna

Località 
 San Donnino – frazione di Campi Bisenzio in provincia di Firenze
 San Donnino – frazione di Modena
 San Donnino – frazione di Piazza al Serchio in provincia di Lucca
 San Donnino di Liguria – frazione di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia
 San Donnino – frazione di Carpineti in provincia di Reggio Emilia
 San Donnino, località (non frazione) di Genga in provincia di Ancona, presso la quale nasce il fiume Misa
 San Donnino, località (non frazione) di Certaldo in provincia di Firenze dove sorge la pieve di San Giovanni Battista in Jerusalem
 San Donnino – zona di Bologna
 Borgo San Donnino – fino al 1927 era il nome di Fidenza in provincia di Parma

Pagine correlate 
Donnino
 Chiesa di San Donnino